Tělovýchovná jednota Slavoj Třešť je moravský fotbalový klub z města Třešť, hrající od sezony 2015/16 I. A třídu Kraje Vysočina (6. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1922 pod názvem SK Meteor Třešť.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1922 – SK Meteor Třešť (Sportovní klub Meteor Třešť)
 1923 – SK Třešť (Sportovní klub Třešť)
 1924 – Rudá hvězda Třešť
 1938 – DSK Třešť (Dělnický sportovní klub Třešť)
 1939 – Olympia SK Třešť (Olympia Sportovní klub Třešť)
 1945 – Slavoj Třešť
 1960 – TJ Slavoj-Kras Třešť (Tělovýchovná jednota Slavoj-Kras Třešť)
 1965 – zánik
 1970 – na jaře obnovena činnost pod názvem TJ Slavoj Třešť (Tělovýchovná jednota Slavoj Třešť)

Perleťový pohár 
Jednou se účastnil Perleťového poháru v Žirovnici (1938) a obsadil 3. místo.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/− - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2000/01: Chybí výsledek 26. kola Třešť - Jevišovice.
 2004/05: Postoupilo taktéž vítězné mužstvo TJ Sokol Stonařov.
 2013/14: Vítezné mužstvo TJ Dálnice Speřice se postupu zřeklo.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strana 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 

 Oficiální stránky klubu

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1922
Sportovní kluby v Třešti
Fotbal v okrese Jihlava